Meteorologie
Tornado (wervelwind), een wervelwind met zeer grote windsnelheden en een zeer grote diameter die duidelijk zichtbaar is in de lucht.

Literatuur
De Tornado, een boek van Berend Nijenhuis
Tornado (stripverhaal), een Britse, kortlevende, wekelijkse stripserie
Tornado-tweeling, fictionele superhelden in het DC universum

Entertainment
Tornado (robot), een deelnemer aan de Britse televisieserie Robot Wars
Tornado (Sonic the Hedgehog), een vliegtuig in de tekenfilmserie Sonic the Hedgehog
Tornado II, een vliegtuig in de tekenfilmserie Sonic the Hedgehog
Tornado (paard), het paard van Zorro

Vervoermiddelen
Tornado (automerk), een automerk van uit de jaren vijftig
Tornado (locomotief), locomotief 60163 van de "LNER Peppercorn Class A1"-klasse
Tornado (zeilboot), een catamaran in de Olympische klasse
Jeep Tornado-motor, een motorfiets

Vliegtuigen
Panavia Tornado, een hedendaags gevechtsvliegtuig
Hawker Tornado, een Brits gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
B-45 Tornado, een Amerikaanse bommenwerper
XP-68 Tornado, een nooit gebouwde versie van de XP-54 Swoose Goose

Achtbanen
Tornado (Avonturenpark Hellendoorn), een achtbaan in Avonturenpark Hellendoorn
Tornado (Walibi Belgium), een voormalige achtbaan in Walibi Belgium
Tornado (Bosque Mágico), een achtbaan in het Mexicaanse attractiepark Bosque Mágico
Tornado (Salitre Magico)
Overige
Belgian Tornados, de bijnaam van het Belgische mannenestafetteteam 4 × 400 m
Tornado-code, een klasse snelle erasure-codes
Tornado (West Virginia), een dorp in West Virginia
Tornado (webserver), een webserver en webapplicatieframework geschreven in Python
Tornado (computerspel uit 1993), een computerspel voor onder andere DOS en Amiga
Tornado (computerspel uit 2000), een computerspel voor onder andere Linux

Zie ook 
Whirlwind (doorverwijspagina)